Ниже представлен список матчей сборной Словении по футболу, проведённых командой в 2000—2009 годах.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ссылки 
 
 

Сборная Словении по футболу
Футбол в Словении